De Grand Prix van Frankrijk 1914 was een Grand Prix-autorace die op 4 juli in Lyon plaatsvond.

De beperking op Grand Prix-auto's voor 1914 omvatte een maximaal gewicht van 1,100 kg (2,425 lb) en een maximale cilinderinhoud van 4500cc.

De wedstrijd
Christian Lautenschlager won met een gemiddelde snelheid van 65.665 mph (105.677 km/h). De snelste ronde werd neergezet door Max Sailer, met een gemiddelde snelheid van 69.780 mph (112.325 km/h).

De Grand Prix was een wedstrijd tussen de Franse Peugeots en de Duitse Mercedes. Dit was de laatste Grand Prix vóór de Eerste Wereldoorlog, en vond plaats minder dan een week na de moord op aartshertog Franz Ferdinand. Een geschatte menigte van meer dan 300.000 zag hoe zevenendertig auto's in paren begonnen met een opening van dertig seconden tussen elk paar. Sailer leidde 18 seconden aan het einde van de eerste ronde en had in de vijfde ronde een voorsprong van bijna drie minuten opgebouwd. Sailer trok zich terug in de zesde ronde met een geblazen motor. Georges Boillot nam de leiding over en behield die voor de volgende twaalf ronden. Op een gegeven moment leidde hij met meer dan vier minuten.

De Mercedes-coureurs maakten elk één stop tijdens de race om nieuwe Continental-banden, ongeacht de bandenslijtage. Dit in tegenstelling tot de slechte slijtage [2] van de Dunlop-banden gebruikt door Peugeot en de acht stops van Boillot voor banden. De vele stops van Boillot lieten Lautenschlager toe om Boillot in ronde 18 te passeren. Tegen het einde van die ronde had Lautenschlager een voorsprong van meer dan 30 seconden geopend. Boillot viel uit tijdens de laatste ronde.

Klassificatie 

Frankrijk
1914
Sportevenement in Lyon